Picchi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Picchi (* 1997), italienischer Fußballspieler
 Armando Picchi (1935–1971), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giovanni Picchi (~1571–1643), italienischer Lautenist und Komponist 
 Guerino Dominique Picchi (1915–1997), italienischer Apostolischer Vikar des Apostolischen Vikariats von Aleppo in Syrien